Adstringera, även astringera (av latinets adstringere, sammandraga), kan syfta på:

 Adstringerande medel inom farmakologi
 Grundsmaken adstringens